LIVA kan vara:

LIVA – ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
LIVA –  en långtidsintensivvårdsavdelning, se LIVA (intensivvård)